Il singolare del torneo di tennis Eisenach Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Gross che ha battuto in finale Martin Verkerk 5-7, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 David Nalbandian (semifinali)
 Tomas Behrend (semifinali)
 Nicolas Thomann (secondo turno)
 Fernando González (quarti di finale)

 Luis Horna (secondo turno)
 Markus Hantschk (primo turno)
 Tomáš Zíb (primo turno)
 Jan Frode Andersen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 2001